Alfred Brüggemann – compositore, giornalista e traduttore tedesco
 Anna Brüggemann – attrice e sceneggiatrice tedesca
 Dietrich Brüggemann – regista, sceneggiatore e musicista tedesco
 Friedrich Brüggemann – zoologo e entomologo tedesco
 Hans Brüggemann – scultore e intagliatore tedesco
 Lars Brüggemann – ex giocatore tedesco di hockey su ghiaccio
 Michael Brüggemann – teologo luterano tedesco